Le Festival ElectroNautika Saïdia est un festival sportif – surtout les sports nautiques – et des musiques électroniques de la station balnéaire de Saidia, dans le nord-est du Maroc, sur la mer Méditerranée.

Cet évènement culturel rassemble des sportifs et des musiciens des deux rives de la Méditerranée. La programmation s'étale sur une semaine, en alternant des spectacles nautiques (ski nautique, motomarine, régates, catamaran) et sportifs (beach volley, beach soccer…) avec des concerts pop rock et electro dans les marinas de Saïdia.

Ce festival, lancé à l'initiative de l'Office du tourisme et de l'Agence de l'Oriental, a vu sa première édition se dérouler du 15 au .

Article connexe 
 Liste de festivals et de moussems au Maroc

Notes et références 

Festival au Maroc
Festival de musique au Maroc
Région de l'Oriental (Maroc)
Festival fondé en 2010
Festival de musique électronique
Sport nautique